Madia – mobile in legno a sponde alte che si usava per impastare il pane casereccio o per custodirvi lievito, farina ecc. (per estensione anche sinonimo di dispensa)
 Madia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae

Persone 
 Giovanni Battista Madia, detto Titta – avvocato e politico italiano
 Marianna Madia – politica e parlamentare italiana, figlia di Stefano
 Stefano Madia – giornalista e attore italiano, nipote di Titta